Moulis kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Moulis-en-Médoc, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Moulis, Ariège, departementet Ariège i regionen Occitanien,